Hieronder staat een lijst van de leden van de 25e Knesset, het Israëlische parlement dat op 1 november 2022 werd verkozen. De parlementariërs werden op 15 november 2022 beëdigd. Voorzitter van de Knesset sinds 29 december 2022 is Amir Ohana (Likoed).

Leden van de Knesset

Vervangingen

Wetgevende macht in Israël
Knesset, 25e